Als Weltmeisterschaft 1942 oder WM 1942 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1942 stattgefunden haben oder geplant waren:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1942 (abgesagt)
 Fußball-Weltmeisterschaft 1942 (abgesagt)

Sportveranstaltung 1942
Weltmeisterschaften nach Jahr